Сезон 1984 стал для ЦСКА 46-м в чемпионате СССР по футболу. Этот сезон стал самым худшим для команды за всю историю ее выступления в чемпионате СССР. Руководством было проведено очередное обновление состава, что привело к полному провалу: клуб впервые вылетел из высшей лиги, заняв самое последнее место, а в кубке страны вылетел в 1/4 финала от минского Динамо.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Лимит ничьих - 10.

Кубок СССР 1984

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Кубок СССР 1984/1985

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 1985 году

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1984
ЦСКА
ЦСКА